Парарептилии  — подкласс или безранговая клада стволовых пресмыкающихся (завропсид). Таксон введён Э. Олсоном в 1947 году.

Систематика

История систематики 
Хотя первоначально парарептилии считались вымершим таксоном, в некоторых более поздних классификациях к ним относят черепах. Новейшие анализы показывают, что черепахи всё-таки не имеют отношения к парарептилиям и являются представителями клады Archelosauria с редуцированными височными окнами, куда из современных животных относятся также крокодилы и птицы. 

Согласно спорной классификации М. Ф. Ивахненко (2001), парарептилии — подкласс в классе рептилиоморф (Reptiliomorpha). В данной схеме в состав парарептилий входят сеймуриаморфы, проколофономорфы и хелониаморфы (надотряд Cheloniamorpha). Последний надотряд включает никтеролетеров, токозавров, лантанозухов, рипеозавров, парейазавров и черепах. По мнению Ивахненко, парарептилии выглядят в целом естественной группой, возникшей от амфибийных (анамний) предков-сеймуриаморф, независимо достигшей амниотного уровня и приведшей в итоге к появлению современных черепах.

Современная филогения 
Согласно определению Линды Цудзи и Йоханнеса Мюллера 2009 года, парарептилии (Parareptilia) являются наименьшей кладой, включающей  и , но не . Установлено, что парарептилии входят в стволовую группу рептилий, или завропсид, но их точное положение на филогенетическом дереве остаётся спорным. В «классической» филогении этот таксон считается занимающим наиболее базальное положение в пределах завропсид. Альтернативная точка зрения была предложена Дэвидом Фордом и Роджером Бенсоном в 2020 году: согласно результатам их анализа, парарептилии — это диапсиды, которые, как предположили авторы, вторично приобрели анапсидное строение черепа.

Кладограмма по Lee, 2013:

Кладограмма по Ford & Benson, 2020:

Классификация 
В настоящее время в составе парарептилий выделяется 3—4 основных клады (отряда):

  ()
  ()
 
 ?   — возможно, клада в составе проколофономорф

Примечания

Литература 

 Ивахненко М. Ф. Эволюция позднепалеозойских тетрапод как эволюция их биоморф.

Вымершие пресмыкающиеся